Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcelo Ingaramo che ha battuto in finale Gabriel Markus 3-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Chuck Adams (secondo turno)
 Henrik Holm (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)
 Danilo Marcelino (primo turno)

 Chris Garner (quarti di finale)
 Lawson Duncan (quarti di finale)
 Gabriel Markus (finale)
 Jimmy Brown (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 1991